Mark Williams – attore britannico (1959)
Mark Williams – attore e produttore statunitense (1959-1998)
Mark Williams – produttore e regista statunitense
Mark Williams – calciatore nordirlandese (1970)
Mark Williams – calciatore sudafricano (1966)
Mark Williams – cantante neozelandese
Mark Williams – pallavolista australiano (1979)
Mark Williams – giocatore di snooker britannico (1975)
Mark Williams – rugbista statunitense (1961)
Mark Williams – cestista statunitense (2001)